Moller ist der Familienname folgender Personen:

 Albinus Mollerus (1541–1618), sorbischer Theologe und Schriftsteller, siehe Albin Moller
 Johan Hendrik Mollerus (1750–1834), niederländischer Politiker